Der Kanton Ermont ist ein französischer Wahlkreis (Kanton) im Arrondissement Argenteuil, im Département Val-d’Oise und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Ermont. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001 Lionel Georgin (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus zwei Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Ermont aus der Gemeinde Ermont. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 4,16 km2.

Bevölkerungsentwicklung 

Ermont